Municipio de Meramec puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Meramec (condado de Crawford, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Meramec (condado de Dent, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dent.
 Municipio de Meramec (condado de Franklin, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Meramec (condado de Jefferson, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Meramec (condado de Phelps, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Phelps.
 Municipio de Meramec (condado de San Luis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de San Luis.